Il gruppo della sfalerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della sfalerite 
 Coloradoite
 Hawleyite
 Metacinabro
 Rudashevskyite
 Sfalerite
 Stilleite
 Tiemannite

Note 

Sfalerite